Hasselbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:
 Hasselbach (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hasselbach (Mönchsroth), Ortsteil der Gemeinde Mönchsroth im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hasselbach (Sinsheim), Stadtteil der Großen Kreisstadt Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hasselbach (Taunus), Gemeindeteil von Weilrod im Hochtaunuskreis, Hessen
 Hasselbach (Waldkappel), Stadtteil von Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hasselbach (Weilburg), Stadtteil von Weilburg im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Hasselbach (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Hasselbach oder Haßelbach ist der Name von Fließgewässern

in Belgien:
 Hasselbach (Braunlauf), rechter Zufluss des Braunlaufs, Provinz Lüttich

in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Hasselbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zur Jagst in Bieringen) nach Ballenberg (Ravenstein), Neckar-Odenwald-Kreis
 Hasselbach (Schafbach), linker Quellbach des Schafbachs (zur Steinach) vor Schönau, Rhein-Neckar-Kreis
 Hasselbach (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs (zum Krebsbach) nach Hasselbach (Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis

in Bayern:
 Hasselbach (Erlau), linker Zufluss der Erlau nahe Kühn (Waldkirchen), Landkreis Freyung-Grafenau
 Hasselbach (Lohrbach), rechter Zufluss des Lohrbachs (zum Aubach) nahe Jakobsthal (Heigenbrücken), Landkreis Aschaffenburg
 Hasselbach (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nahe Wilburgstetten, Landkreis Ansbach

in Hessen:
 Hasselbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs in Wüstems, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hasselbach bzw. Haßelbach (Kinzig) – zwei linke Zuflüsse der Kinzig im Main-Kinzig-Kreis, flussabwärts:
 Haßelbach (Kinzig) oder Haselbach, Zufluss bei Gelnhausen
 Hasselbach (Kinzig) oder Häßler-Bach, Zufluss bei Langenselbold
 Hasselbach (Weil), linker Zufluss der Weil (zur Lahn) nahe Hunoldstal, Gemeinde Schmitten, Hochtaunuskreis, Hessen

in Niedersachsen:
 Hasselbach (Aller), linker Zufluss der Aller am Volkswagenwerk in Wolfsburg
 Hasselbach (Dürre Holzminde), rechter Zufluss der Dürren Holzminde in Holzminden, Landkreis Holzminden

in Nordrhein-Westfalen:
 Hasselbach (Dalke), rechter Zufluss der Dalke zwischen Gütersloh und Verl, Kreis Gütersloh
 Hasselbach (Hasselbachgraben), linker Zufluss des Hasselbachgrabens (zur Dreilägerbachtalsperre) zwischen Raffelsbrand (Hürtgenwald), Kreis Düren und Roetgen (Städteregion Aachen)
 Hasselbach (Lenne), rechter Zufluss der Lenne nach Hohenlimburg-Reh im kreisfreien Hagen
 Hasselbach (Rur), rechter Zufluss der Rur vor Dreistegen (Monschau), Städteregion Aachen
 Hasselbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs vor der Buchmühle in Schwarzbach (Ratingen), Landkreis Mettmann
 Hasselbach (Strunde), linker Zufluss der Strunde nach Gierath (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hasselbach (Vichtbach), rechter Zufluss des Vichtbachs in Zweifall (Stolberg), Städteregion Aachen
 Hasselbach (Werre), linker Zufluss der Werre in Pivitsheide V. H. (Detmold), Kreis Lippe
 Hasselbach (Wolferter Bach), linker Zufluss des Wolferter Bachs (zum Olef-Zufluss Reifferscheider Bach) nahe Sieberath, Hellenthal, Kreis Euskirchen

in Rheinland-Pfalz:
 Hasselbach (Ellerbach), linker Zufluss des Ellerbachs nach Weinsheim, Landkreis Bad Kreuznach
 Hasselbach (Külzbach), linker Zufluss des Külzbachs gegenüber Alterkülz, Rhein-Hunsrück-Kreis
 Hasselbach, rechter Oberlauf-Zufluss nahe Hasselbach (Hunsrück), ebenda
 Hasselbach (Mehrbach), rechter Zufluss des Mehrbachs bei Hasselbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Hasselbacher Ortsgraben, rechter Zufluss bei Hasselbach, ebenda
 Hasselbach (Morgenbach), rechter Zufluss des Morgenbachs nahe dem bachabseits liegendem Waldalgesheim, Landkreis Mainz-Bingen
 Hasselbach, Hauptstrang-Oberlauf, ebenda
 Hasselbacher Graben, rechter Oberlauf-Zufluss, ebenda
 Hasselbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs nahe abseits vom Bach liegendem Rothselberg, Landkreis Kusel
 Hasselbach (Unterbach), rechter Zufluss des Unterbachs (zur Lahn) nahe bachabseits liegendem Kemmenau, Rhein-Lahn-Kreis

in Sachsen-Anhalt
 Hasselbach (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut bei Balgstädt, Burgenlandkreis
 Hasselbach (Wipper), rechter Zufluss der Wipper bei Wippra (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz

in Frankreich:
 Hasselbach (Andlau), rechter Zufluss der Andlau bei Eftermatten (Andlau), Département Bas-Rhin

Hasselbach ist ein Familienname:
 Amandus Hasselbach (1935–2012), deutscher Kapuzinerpater, Gehörlosenseelsorger, Schauspieler und Moderator
 Conny Hasselbach, deutscher Squashspieler
 Ernst Hasselbach (* 1905), deutscher Schauspieler und Autor
 Ernst-Paul Hasselbach (1966–2008), niederländischer Fernsehmoderator und TV-Producer des niederländischen und belgischen Fernsehens
 Franz Hasselbach (1940–2021), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Gustav Hasselbach (1809–1882), (Ober)bürgermeister der Stadt Magdeburg
 Gustav Hasselbach (Finanzbeamter) (1818–1898), deutscher Finanzbeamter
 Hanskarl von Hasselbach (1903–1981), deutscher Chirurg und Begleitarzt Adolf Hitlers
 Heinrich Hasselbach (1813–1884), deutscher Lehrer und Abgeordneter 
 Ingo Hasselbach (* 1967), deutscher Ex-Neonazi, Autor und Journalist
 Karl Friedrich Wilhelm Hasselbach (1781–1864), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Karlotta Hasselbach (* 2005), deutsche Schauspielerin
 Oskar von Hasselbach (1846–1903), MdR
 Philipp Hasselbach (* 1987), deutscher Neonazi
 Reinhard Hasselbach (1815–1883), deutscher Apotheker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Wilhelm Hasselbach (1921–2015), deutscher Biochemiker
 Willi Hasselbach (1922–2004), hessischer Landtagsabgeordneter (FDP)

Siehe auch:
 Haselbach
 Hasselbachgraben
 Hasselbalch
 Hesselbach